El nombre Castillo de la Atalaya puede hacer referencia a varias fortificaciones:
 Castillo de la Atalaya, de Cartagena.
 Castillo de la Atalaya, de Cieza.
 Castillo de la Atalaya, de Villena.